Волчьи Ворота — ущелье и памятник природы, расположенный в Туапсинском районе Краснодарского края.
 Волчьи Ворота — вход в Аргунское ущелье.
 «Волчьи ворота» — многоконфессиональное общегородское кладбище, расположенное в Ясамальском районе города Баку.
 «Волчьи ворота» — книга израильского прозаика Марка Котлярского.